Universal Esperanto Association (Universala Esperanto-Asocio) — Всемирная эсперанто-ассоциация
 University of East Anglia — Университет Восточной Англии